James Harper (1795–1869), un éditeur et un homme politique américain. Il fut maire de New York de 1844 à 1845.
 James Harper (1948-), un acteur américain. 
 James Harper (1980-), un footballeur britannique ayant évolué dans le club d'Arsenal,